Claude Leclerc peut désigner :
 Claude-Nicolas Leclerc (1738-1808), homme politique français ;
 Claude Leclerc (1941-), pilote automobile québécois ;
 Claude Leclerc (1950-), est un auteur et scénariste québécois.